Инвестиционный процесс () — совокупность процедур инвестора, определяющего виды инвестиционных активов, размер своих инвестиций и срок осуществления инвестиций.

Определение 
Согласно американскому профессору Уильяму Шарпу инвестиционный процесс — это набор процедур, при помощи которых инвестор определяет в какие рыночные бумаги инвестировать, как велики должны быть инвестиции и в какой момент их следует осуществлять<ref name=":1">{{книга|автор=Шарп У., Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли|заглавие= Инвестиции: Пер. с англ.| оригинал=| ссылка= | ответственный = |издание =| место=М.|издательство  = ИНФРА-М| год= 2015|страницы=979| страниц= 1028|серия =|isbn =978-5-16-002595-7|тираж = | ref= }}</ref>.

По определению ряда экономистов инвестиционный процесс — это процесс вкладывания ресурсов с целью получения какой-либо выгоды.

 Стадии инвестиционного процесса Инвестиционный процесс'' может иметь следующие стадии и этапы:
 Предынвестиционная стадия (определение инвестиционных возможностей, анализ альтернативных вариантов проектов, выбор оптимального проекта, заключение по проекту, принятие решения об инвестировании);
 Инвестиционная стадия (проведение торгов, выбор подрядчиков, заключение контрактов и договоров подряда, проведение капитальных вложений, строительство объектов, пусконаладочные работы и другое);
 Операционная стадия (закупка сырья, производство и сбыт продукции (работ, услуг), проведение маркетинговых мероприятий и т. п.);
 Ликвидационная стадия (определение остаточной и рыночной стоимости активов, реализация или консервация выбывающих активов, устранение негативных последствий осуществления проекта в случае необходимости).

Примечания 

Инвестиции